Статья содержит полный список парусных линейных кораблей Королевского флота Англии с 1610 по 1830 гг., а также винтовых линейных кораблей периода 1852—1861 гг. Нет данных только по кораблям периода 1831—1852 гг.

В данном списке не указаны корабли, перестроенные из ранее построенных, хотя часто и имеющие иные, как правило, большие, размерения и большее количество пушек.

Подробнее о перестройках конкретного корабля можно узнать в статьях, посвящённых истории отдельных кораблей.

Для каждого корабля его (её) величества указано число пушек на момент ввода корабля в строй (в скобках) и год спуска корабля, а также сведения о перестройках корабля, дате и обстоятельствах вывода из строя:

в данном списке к кораблям первого ранга до 1650 г. отнесены корабли с более чем 60 пушками, с 1650 до 1685 гг. — с более чем 80 пушками, с 1685 до 1713 гг. — корабли с более чем 100 пушками;

к кораблям второго ранга до 1650 г. отнесены корабли с 40—58 пушками, с 1650 до 1685 гг. — корабли от 66 до 74 пушек, с 1685 до 1713 г. — корабли от 90 до 98 пушек.;

к кораблям третьего ранга до 1650 г. отнесены корабли от 30 до 38 пушек, с 1650 до 1685 г. — корабли от 50 до 62 пушек, с 1685 по 1713 гг. — корабли от 60 (с 1697 г. от 66) до 80 пушек;

к кораблям четвёртого ранга с 1650 по 1689 гг. отнесены корабли от 38 до 48 пушек, с 1685 по 1713 гг. — корабли от 44 до 60 (с 1697 г. до 64) пушек.

На 16 окт. 2008 г. ссылки на статьи, посвящённые отдельным боевым кораблям, за отсутствием таковых в русском разделе Википедии, ведут на статьи Английской Википедии (где есть). В остальных случаях ссылки указывают на стаб. В будущем, по мере создания таких же статей на русском языке, ссылки будут вести на них.

Линейные корабли первой половины 17 века (1610—1648)

Корабли 1-го ранга 

В этот список не входят галеоны английского флота, состоявшие в составе флота, либо перестроенные в течение царствования Якова I и Карла I Стюартов.

 HMS Prince Royal (1610) (русск. «Принс Ройял») (58), 1610 г. Перестраивался в 1641 и 1663 годах. В 1650—1660 назывался Resolution
 HMS Constant Reformation (русск. «Непрерывная Реформация») (42), 1619
 , (42), 1620 (русск. «Победа»)
 , (русск. «Святой Георг») (42), 1622
 , (русск. «Святой Андрей») (42), 1622
  (русск. «Чарльз» или «Карл») (44), 1632
  (русск. «Генриетта Мария») (42), 1632
  (русск. «Джеймс» ) (48), 1633
  (русск. «Единорог») (46), 1633
 HMS Sovereign of the Seas (1637) (русск. «Повелитель морей») (102), 1637 г. Неоднократно перестраивался.

Корабли 2-го ранга 
  (русск. «Триумф») (42), 1623
 , (русск. «Решительный») (42), 1621

Корабли 3-го ранга 
  (русск. «Обратимый») (30), 1616
  (русск. «Счастливое присоединение») (32), 1619
  (русск. «Венок», или «Гирлянда») (34), 1620
  (русск. «Меркурий») (?), 1620
  (русск. «Шпион») (?) , 1620
  (русск. «Хорошее начинание») (34), 1621
  (русск. «Мэри Роуз») (26), 1623
  (русск. «Леопард») (34), 1634
  (русск. «Ласточка») (34), 1634
  (русск. «Экспедиция») (30), 1637
  (русск. «Провидение» или «Предусмотрительность») (30), 1637
 HMS Satisfaction (1646) (русск. «Удовлетворение») (26), 1646
 (русск. «Приключение» или «Предприятие») (38), 1646
  (русск. «Несравненный») (34), 1646
  (русск. «Уверенность») (32), 1646
  (русск. «Констанс Уорик») (34), 1646
  (русск. «Феникс») (38), 1647
  (русск. «Дракон») (38), 1647
  (русск. «Тигр») (38), 1647
  (русск. «Элизабет» или «Елизавета») (38), 1647

Линейные корабли 1649—1674 гг

Линейные корабли 1 ранга 

 , (80), 1655. Переименован в Royal Charles, 1660 г., захвачен голландцами в 1667 г.
 , (92), (Перестроен, 1663). Захвачен и сожжён голландцами.
 HMS Royal Oak (1664), (76), 1664. Сожжён голландцами в 1667 г.
 , (80), 1666. Сожжён голландцами в 1667 г..
 , (96), 1668. Переименован в St George, 1687. Переклассифицирован в корабль 2 ранга в 1691 г., перестроен в 1701 г. Разобран в 1774.
 HMS Сент-Эндрю (1670 г.), (90), 1669. Переклассифицирован в корабль 1 ранга (1692), перестроен и переименован в Marlborough (1706), понижен до 3 ранга в 1756, затонул в 1762.
 HMS Prince (1670), (100), 1670. — Восстановлен и переименован в Royal William в 1692 г., перестроен в 1719 г.
 HMS Royal James (1671), (100), 1671 г. Сожжён в сражении в 1672 г..
 HMS Royal Charles (1673), (100), 1673. Восстановлен и переименован в Queen в 1693 г., перестроен и переименован в Royal George в 1715 г.
 , (100), 1675. Переименован в Victory в 1691 г., в Royal George в 1714 г., снова в Victory в 1715 г. Сгорел в результате несчастного случая в 1721 г.

Линейные корабли 2 ранга 
, (70), 1658. Переименован в Royal James (1660) сожжён в 1667 г.
, Henry (1660), (64), 1656. Перевооружён в 82-пушечный, сожжён в результате несчастного случая в 1682 г.
, (64), 1654. Взорвался и затонул в результате несчастного случая в 1665 г.
, (76), 1664 г. Перестроен в 1702 г.
 House de Swyte (1665), (70) Голландский приз.
, (76), Перестроен в 1666.
, (66) Разрушен во время пожара в Чатеме 6. 12. 1668 г.
, (66) Разобран в 1769 г.
 French Ruby (1666), (66), (1666 г.) приз Le Rubis, захвачен у французов, разоружён (1682), разобран в 1685 г.
, (70) Разбился в 1694 г.
, (70) Перестроен в 1702, Разобран в 1771 г.
, (66)
, (68/70) Разбился в 1703 г. в Великий шторм.

, (70)

Линейные корабли 3 ранга 
 (русск. «Антилопа»), 56 пушек, 1651. Разбился в 1652 г.
 (русск. «Фейрфакс»), 52 пушки, 1650). Сожжён в 1653 г..
 (русск. «Спикер»), 50 пушек, 1650. Переименован в Mary (1660)|Mary
 (русск. «Плимут»), 52/54 пушки.
, 52 пушки. Разбился в 1682 г.
, 48/60 пушек. Захвачен голландцами 4. 6. 1666 г.
, 52 пушки. Переименован в HMS Montague (1660). Разобран в 1749 г.
, 52 пушки. Переименован в HMS York (1660). Разбился в 1703 г.
, 52 пушки. Переименован в HMS Revenge (1660). Признан негодным в 1678 г. и впоследствии разобран.
, 52 пушки. Переименован в HMS Dreadnought (1660). Потерян в 1690 г.
, 50 пушек. Разбился в 1682 г.
, 50 пушек. Переименован в HMS Henrietta (1660). Разбился в 1689 г.
, 50 пушек.
, 52 пушки. Сожжён в результате несчастного случая в 1673 г.
, 52 пушек. Разбился в 1720 г.
, 54 пушки, 1666. Перестроен в 1699 г.
, 54 пушки, 1667. Затоплен в Портсмуте в 1690 г., поднят и продан в 1713 г.
, 54 пушки, 1674. Перестроен в 1702 г.

 HMS Golden Phoenix (1665), 60 пушек. Голландский приз.
 HMS Helverston (1665), 60 пушек. Голландский приз.
 HMS Slothany (1665), 60 пушек. Голландский приз.
 HMS Charles V (1665), 52 пушек. Голландский приз.
 HMS Clove Tree (1665), 62 пушки. Голландский приз.
 HMS Guilder de Ruiter, 50 пушек. Голландский приз.
 HMS Maria sancta, 50 пушек. Голландский приз.
 HMS Mars (1665), 50 пушек. Голландский приз.
 HMS Seven oaks (1665), 50 пушек. Голландский приз.
 HMS West Frisland (1665), 54 пушки. Голландский приз.
 HMS Arms of Rotterdam (1673), 60 пушек. Голландский приз.
 HMS Arm of Terver (1673), 52 пушки. Голландский приз.

 Линейные корабли 4 ранга 

  or Great president, (42), 1649. Переименован в Bonaventure (1660)
 , (40), 1650
 , (40), 1650
 , (40), 1650
 , (40), 1650
 , (40), 1650
 , (38), 1650
 , (38), 1650. Взорвался в 1689 г.
 , (34), 1651. Перевооружён в 46-пушечный, разбился в 1657 г.
 , (34),1651. Разбился в 1671 г.
 , (38/40), 1653. Перевооружён в 44-пушечный.
 , (40), 1651. Захвачен французами в (сражении при мысе Лизард) 1707 г.
 , (40), 1651. Захвачен французами в 1693 г.
 HMS Kentish, (40), 1652. Переименован в Kent (1660). Разбился в 1672 г.
 , (38/40), 1652. Перевооружён в 46-пушечный, взорвался в 1653 г.
 , (40), 1653. Сожжён, чтобы предотвратить захват в 1692 г.
 , (38), 1653. Перевооружён в 46-пушечный.
 , (38/40), 1653. Переименован в Swallow (1660) разбился в 1692 г.
 , (40), 1653. Переименован в Antelope (1660) продан в 1693 г.
 , (40), 1650
 , (38/40), 1654 г. Переименован в Bredah (1660) разбился в 1666 г.
 , (38/40), 1654. Захвачен французами в 1691 г.
 , (40/48), 1654. Переименован в Mary Rose (1660), захвачен французами в 1691 г.
 , (40), 1654. Переименован в Crown (1660), перевооружён в 48-пушечный.
 , (40), 1654. Перевооружён в 48-пушечный.
 , (44), 1653. Разбился в 1703 г.
 , (44), 1653. Выведен из состава флота в 1680 г.
 , (44), 1654. Переименован в Happy Return (1660), захвачен французами в 1691 г.
 , (44), 1659. Затоплен в 1699 г.
 , (44), 1660. Выведен из состава флота, 1680 г.
 , (48), 1666. Захвачен голландцами в 1667 г.
 HMS Nonsuch (1668), (46). Перестроен в 42-пушечный, 1669, в 32-пушечный, 1691, захвачен французами в 1695 г.

 Линейные корабли 1675—1688 гг 

 Линейные корабли 1 ранга 
 , 100 пушек, 1682.

 Линейные корабли 2 ранга 
 , 90 пушек, 1678. Разбился в Великий шторм.
 , 90 пушек, 1678. Разбился в 1693 г.
 , 90 пушек, 1679. Переименован в Princess Anne (1701) в Windsor Castle (1702) в Blenheim (1706).
 , 90 пушек, 1679.
 , 90 пушек, 1680. Переименован в Union (1709).

 , 90 пушек, 1682. Переименован в Prince George (1701).
 , 90 пушек, 1682. Переименован в Prince (1705)
 HMS Neptune (1683), 90 пушек, 1683.
 , 90 пушек, 1685. Разбился в 1691 г.

 Линейные корабли 3 ранга 
 , 64 пушки.
 , 70 пушек.
 , 70 пушек.
 , 70 пушек.
 , 70 пушек.
 , 70 пушек.
 , 70 пушек.
 , 70 пушек.
 , 70 пушек.
 , 70 пушек.
 , 70 пушек.
 , 70 пушек.
 , 70 пушек.
 HMS Expedition (1679), 70 пушек.
 , 70 пушек.
 , 70 пушек.
 , 70 пушек.
 , 70 пушек.
 , 70 пушек.
 HMS Exeter (1680), 70 пушек. В 1691 пострадал от взрыва, превращён в блокшив. Разобран в 1717 г.
 , 70 пушек.

 Линейные корабли 4 ранга 
 HMS Kingfisher, 46 пушек. Перестроен в 1699 г., с 1706 года блокшив. Разобран в 1728 году.
 , 54 пушки. Перестроен в 1702 г.
 , 46 пушек. Построен как частный корабль и приобретён в 1683 г.. Разбился в 1693 г.
 , 50 пушек.
 , 50 пушек. Разбился в 1693 г.
 HMS Sedgemoor (1687), 50 пушек. Разбился в 1689 г.

 Линейные корабли 1689—1713 гг 

 Линейные корабли 1 ранга 
 HMS Royal Sovereign (1701), 100 пушек. Разобран в 1768 г.

 Линейные корабли 2 ранга 
 , 90 пушек. Перестроен в 1716 г. в 80-пушечный корабль. Блокшив в 1764 г., разобран в 1783 г.
 , 90 пушек. Разбился в 1707 г.
 , 90 пушек. Перестраивался в 1729 г.
 , 90 пушек . Переименован в Prince (1714), перестроен в 1750 г.

 Линейные корабли 3 ранга 

 80-пушечные двухдечные 
 , 80 — взорвался в Сражении при м. Лизард в 1707 г.
 , 80
 , 80 — разобран в 1763 г.
 , 80
 , 80
 , 80
 HMS Sussex (1693), 80 — разбился в 1694 г.
 , 80
 , 80
 , 80
 , 80
 , 80
 , 80

 80-пушечные трехдечные 
 , 80
 , 80 — захвачен французами в Сражении при м. Лизард в 1707 г. Отошёл Генуе в 1715, Испании в 1717 как Principe de Asturias (70), захвачен англичанами в бою при мысе Пассаро в 1718, передан Австрии в 1720 как San Carlos, разобран в 1733
 , 80 — переименован в Princess Caroline в 1728 г.
 , 80 — разобран в 1740 г.

 Уложение 1706 года 
  80 (1710) — разобран в 1731, перестроен в 1739 г.
  80 (1710) — блокшив в 1740, продан в 1760 г.

 70-пушечные 
 Bredah, 70 — разобран 1730
 Ipswich, 70 — разобран 1727, перестроен
 Yarmouth, 70 — разобран 1707 и перестроен 1707—09; разоружён 1740, продан или разобран 1769
 Bedford, 70 (1698) — перестроен 1741
 Orford, 70 (1698) — перестроен 1712
 Nassau, 70 (1699) — разбился 1706
 Revenge, 70 (1699) — переименован в Buckingham 1711, блокшив 1727, затоплен в качестве фундамента 1745
 Northumberland, 70 (1705) — перестроен 1721
 Stirling Castle, 70 (1705) — перестроен 1723
 Resolution, 70 (1705) — выбросился на берег 1707
 Nassau, 70 — перестроен в 1740 г.
 Elizabeth, 70 — (1706) — перестроен в 1737 г.
 Restoration, 70 (1706) — разбился в 1711 г.
 Resolution, 70 (1708) — разбился в 1711 г.
 Captain, 70 (1708) — перестроен в 1722 г.
 Grafton, 70 (1709) — перестроен в 1725 г.
 Hampton Court, 70 (1709) — перестроен в 1744 г.
 Edgar, 70 (1709) — сгорел 1711
 Yarmouth, 70 , (1709) — разоружён 1740
 Orford, 70 (1713) — перестроен 1727
 Royal Oak, 70 (1713) — перестроен 1741
 Expedition, 70 (1714) — переименован в Prince Frederick 1715, перестроен 1740
 Monmouth, 70 (1718) — перестроен 1742
 Revenge, 70 (1718) — перестроен 1742
 Suffolk, 70 (1718) — перестроен 1739

 64-пушечные 
 Dreadnought, 64 (1691) — понижен до 4 ранга 1697, перестроен 1706

 60-пушечные 
 Medway, 60 (1693)
 Carlisle, 60 (1693) — разбился 1696
 Winchester, 60 (1693) — затонул 1695
 Canterbury, 60 (1693)
 Sunderland 60 (1694) — затоплен 1737
 Pembroke, 60 (1694) — захвачен 1709
 Gloucester, 60 (1695) — разобран 1731
 Windsor, 60 (1695)
 Kingston, 60 (1697)
 Exeter, 60 (1697)

 Линейные корабли 4 ранга 
 Заказаны 1690-92 (123-футовые)
 Chatham, 50 (1691) — разобран 1718, перестроен
 Centurion, 50 (1691) — разобран 1728, перестроен
 Chester, 50 (1691) — захвачен французами в Сражении при м. Лизард, 1707
 Norwich, 50 (1691) — разбился 1692
 Weymouth, 50 (1693) — разобран 1717, перестроен
 Falmouth, 50 (1693) — захвачен французами 1704
 Rochester, 50 (1693) — разобран 1714, перестроен
 Portland, 50 (1693) — разобран 1719, перестроен
 Southampton, 50 (1693) — разобран 1699, перестроен
 Norwich, 50 (1693) — разобран 1712, перестроен
 Dartmouth, 50 (1693) — захвачен французами 1695, отбит 1702, переименован Vigo, разбился 1703
 Anglesea, 50 (1694) — разобран 1719
 Заказаны 1693 (130-футовые)
 Colchester, 50 (1694) — разбился 1704
 Romney, 50 (1695) — разбился 1707
 Lichfield, 50 (1695) — разобран 1720, перестроен
 Lincoln, 50 (1695) — затонул 1703
 Coventry, 50 (1695) — захвачен французами 1704, отбит 1709
 Severn, 50 (1695) — разобран 1734, перестроен
 Burlington, 50 (1695) — разобран 1733
 Заказаны 1694 (130-футовые)
 Harwich, 50 (1695) — разбился 1700
 Pendennis, 50 (1695) — захвачен французами 1705
 Заказаны 1695 (130-футовые)
 Blackwall, 50 (1696) — захвачен французами 1705
 Guernsey, 50 (1696) — разобран 1716, перестроен
 Nonsuch, 50 (1696) — разобран 1716, перестроен
 Warwick, 50 (1696) — разобран 1709, перестроен
 Hampshire, 50 (1698) — разобран 1739
 Winchester, 50 (1698) — разобран 1716, перестроен
 Salisbury, 50 (1698) — захвачен французами 1703, отбит 1708, переименован Salisbury Prize, переименован Preston 1716, разобран 1739, перестроен
 Worcester, 50 (1698) — разобран 1713, перестроен
 Dartmouth, 42 (1698) — разобран 1714, перестроен
 Jersey, 50 (1698) — разоружён 1731, затонул 1763
 Carlisle, 50 (1698) — взорвался 1700
 Tilbury, 50 (1699) — разобран 1726, перестроен
 Другие 
 Falkland, 50 (ок. 1690) — построен голландцами в Ньюкасл, Новая Англия, закуплен 1696, перестроен 1702

 Линейные корабли 1714—1750 гг Включая уложение 1745 года Линейные корабли 1 ранга, 100-пушечные 
 Royal Sovereign, 100 — полностью перестроенный Royal Sovereign (1701). Повоторно спущен 1728, разобран 1768
 Victory, 100 (1737) — разбился 1744
 Royal George, 100 (1756) — затонул 1782
 Britannia, 100 (1762) — переименован Princess Royal 1810, St George 1812, Barfleur 1819, разобран 1825

 Линейные корабли 2 ранга, 90-пушечные 
 Prince George, 90 (1723) — сгорел в результате несчастного случая 1768
 Union, 90 (1726) — разобран 1749
 Namur, 90 (1729) — понижен до 74-пушечного 1745, разбился 1749
 Neptune, 90 (1730) — переименован в Torbay, понижен до 74-пушечного 1750, продан 1784
 Marlborough, 90 (1732) — понижен до 68-пушечного 1752, затонул 1762
 Duke, 90 (1739) — разобран 1769
 St George, 90 (1740) — разобран 1774
 Ramillies, 90 (1749) — разбился 1760
 Prince, 90 (1750) — разобран 1750
 Namur, 90 (1755) — понижен до 74-пушечного в 1805, рейдовая служба 1807, разобран 1833
 Union, 90 (1756) — госпитальное судно 1799, разобран 1816
 Neptune, 90 (1756) — разоружён 1799, разобран 1816

 Линейные корабли 3 ранга, 80-пушечные 
 Lancaster, 80 (1722) — перестроен 1749
 Princess Amelia, 80 (1723) — бывший Humber, разобран 1752
 Cornwall, 80 (1726) — разобран 1761
 Norfolk, 80 (1728) — переименован Princess Amelia 1755, разобран 1757
 Somerset, 80 (1731) — разобран 1746
 Princess Caroline, 80 (1731) — бывший Ranelagh, разобран 1764
 Russell, 80 (1735) — затоплен в качестве брекватера 1762
 Boyne, 80 (1739) — разобран 1763
 Cumberland, 80 (1739) — понижен до 66-пушечного 1747, затонул 1760
 Newark, 80 (1747) — разобран 1787
 Devonshire, 80 (1745) — срезан и понижен до 74-пушечного 1747, немедленно снова понижен до 66-пушечного, разобран 1772
 Lancaster, 80 (1749) — достроен как 66-пушечный, разобран 1773.
 Culloden, 80 (1744) — перезаказан и достроен как 74-пушечный, продан 1770.
 Somerset 80 (-) — перезаказан как 66-пушечный, но отменён 1748.
 Princess Amelia, 80 (1757) — одолжен таможне 1788, продан 1818
 Cambridge, 80 (1755) — рейдовая служба 1793, разобран 1808

Линейные корабли 3 ранга, 70-пушечные 
 Edinburgh, 70 (1721) — бывший Warspite, перестроен 1744
 Northumberland, 70 (1721) — перестроен 1743
 Burford, 70 (1722) — разобран 1752
 Captain, 70 (1722) — блокшив 1739, разобран 1762
 Stirling Castle, 70 (1723) — блокшив 1739, разобран 1771
 Berwick, 70 (1723) — блокшив 1743, разобран 1763
 Lenox, 70 (1723) — затоплен в качестве брекватера 1756
 Kent, 70 (1724) — разобран 1744
 Grafton, 70 (1725) — разобран 1744
 Ipswich, 70 (1730) — блокшив 1757, разобран 1764
 Buckingham, 70 (1731) — разобран 1745
 Prince of Orange, 70 (1734) — понижен до 60-пушечного 1748, разоружён 1772, продан 1810
 Elizabeth, 70 (1737) — разобран 1766
 Suffolk, 70 (1739) — разобран 1765
 Essex, 70 (1740) — разбился 1759
 Nassau, 70 (1740) — продан 1770
 Prince Frederick, 70 (1740) — продан 1784
 Bedford, 70 (1741) — блокшив 1767, продан 1787
 Royal Oak, 70 (1741) — блокшив 1757, разобран 1763
 Stirling Castle, 70 (1742) — потерян 1762
 Monmouth, 70 (1742) — разобран 1767
 Revenge, 70 (1742) — продан 1787
 Captain, 70 (1743) — понижен до 64-пушечного 1760, грузовой транспорт 1777, разобран 1783
 Berwick, 70 (1743) — разобран 1760
 Vanguard, 70 (1748) — продан 1774
 Somerset, 70 (1748) — разбился 1778
 Orford, 70 (1749) — рейдовая служба 1777, затоплен в качестве брекватера 1783
 Grafton, 70 (1750) — продан 1767
 Swiftsure, 70 (1750) — продан 1773
 Northumberland, 70 (1750) — переименован Leviathan , грузовой транспорт 1777, затонул 1779
 Buckingham, 70 (1751) — переименован Grampus, грузовой транспорт 1771, потерян 1778
 Chichester, 70 (1753) — разобран 1803

 тип Burford, 
 Burford, 70 (1757) — продан 1785
 Dorsetshire, 70 (1757) — разобран 1775
 Boyne, 70 (1766) — разобран 1783

Линейные корабли 3 ранга, 64-пушечные 
 Northumberland, 66 (1743) — захвачен 1774
 Edinburgh, 66 (1744) — разобран 1771
 Hampton Court, 66 (1744) — разобран 1774
 Kent, 64 (1746) — блокшив 1760
 Yarmouth, 64 (1748) — понижен до 60-пушечного 1781, разобран 1811

 тип Temple , копия Vanguard
 Temple, 68 (1758) — потоплен 1762
 Conqueror, 68 (1758) — разбился 1760

 Линейные корабли 4 ранга, 60-пушечные 
 Canterbury, 60 (1722) — перестроен 1744
 Plymouth, 60 (1722) — разобран 1764
 Sunderland, 60 (1724) — перестроен 1744
 Windsor, 60 (1729) — перестроен 1745
 Deptford, 60 (1732) — понижен до 50-пушечного 1752, продан 1767
 Swallow, 60 (1732) — разобран 1742
 Tilbury, 60 (1733) — сгорел 1742
 Warwick, 60 (1733) — захвачен 1756
 Pembroke, 60 (1733) — разбился 1749
 Dunkirk, 60 (1734) — разбился 1749
 Centurion, 60 (1732) — корабль адмирала Ансона, в кругосветном плавании, понижен до 50-пушечного 1744, разобран 1769
 Rippon, 60 (1735) — разобран 1751
 Weymouth, 60 (1734) — разбился 1745
 HMS Strafford (1735) 60 (1735) — затоплен в качестве брекватера 1756
 Worcester, 60 (1735) — разобран 1765
 Augusta, 60 (1736) — разобран 1765
 Dragon, 60 (1736) — затоплен в качестве брекватера 1757
 Jersey, 60 (1736) — госпитальное судно 1771, брошен 1783
 Superb, 60 (1736) — разобран 1757
 Lion, 60 (1738) — продан 1765
 Kingston, 60 (1740) — продан 1762
 Rupert, 60 (1740) — перестроен из Rupert 1713 года, по новому проекту, разобран 1769
 Dreadnought, 60 (1742) — продан 1784
 Medway, 60 (1740) — разобран 1749
 Princess Mary, 60 (1742) — продан 1762
 Exeter, 60 (1744) — разобран 1763
 Nottingham, 60 (1745) — затоплен в качестве брекватера 1773
 St Albans, 60 (1747) — продан 1765
 Anson, 60 (1747) — продан 1773
 Tiger, 60 (1747) — блокшив 1760, продан 1765
 Weymouth, 60 (1752) — разобран 1772
 York, 60 (1753) — разобран 1772
 Medway, 60 (1755) — казарма новобранцев 1787, разобран 1811
 Dunkirk, 60 (1754) — рейдовая служба 1778, продан 1792
 Achilles, 60 (1757) — блокшив 1778
 America, 60 (1757) — разобран 1771
 Montagu, 60 (1757) — затоплен в качестве брекватера 1774
 Pembroke, 60 (1757) — блокшив 1776, разобран 1793
 Rippon, 60 (1758) — рейдовая служба 1801, разобран 1808

 Линейные корабли 4 ранга, 58-пушечные 
 Princess Louisa, 58 (1744) — разобран 1766
 Defiance, 58 (1744) — продан 1766
 Canterbury, 58 (1744) — рейдовая служба 1761, разобран 1770
 Sunderland, 58 (1745) — затонул 1761
 Tilbury, 58 (1745) — затонул 1757
 Eagle, 58 (1745) — продан 1767
 Windsor, 58 (1745) — продан 1777

 Линейные корабли 4 ранга, 50-пушечные 
 Falkland, 50 (1720) — перестроен 1744
 Chatham, 50 (1721) — затоплен в качестве брекватера 1749
 Colchester, 50 (1721) — разобран 1742
 Leopard, 50 (1721) — разобран 1739
 Argyll, 50 (1722) — затоплен в качестве брекватера 1748
 Portland, 50 (1723) — разобран 1743
 Assistance, 50 (1725) — затоплен в качестве брекватера 1745
 Romney, 50 (1726) — продан 1757
 Salisbury, 50 (1726) — блокшив 1744, продан 1749
 Oxford, 50 (1727) — разобран 1758
 Falmouth, 50 (1729) — разобран 1747
 Lichfield, 50 (1730) — разобран 1744
 Greenwich, 50 (1730) — разбился 1744
 Newcastle, 50 (1732) — разобран 1746
 Gloucester, 50 (1737) — повреждён штормом, сожжён чтобы избежать плена 1742
 St Albans, 50 (1737) — разбился 1744
 Severn, 50 (1739) — захвачен французами 1746
 Guernsey, 50 (1740) — разоружён 17690, продан 1786
 Hampshire, 50 (1741) — разобран 1766
 Leopard, 50 (1741) — разобран 1761
 Nonsuch, 50 (1741) — разобран 1766
 Sutherland, 50 (1741) — продан 1770
 Antelope, 50 (1742) — продан 1783
 Dartmouth, 50 (1741) — взорвался 1747
 Woolwich, 50 (1741) — разобран 1747
 Preston, 50 (1742) — разоружён 1748, разобран 1749
 Chester, 50 (1743) — продан 1767
 Harwich, 50 (1743) — бывший Tiger, разбился 1760
 Winchester, 50 (1744) — продан 1769
 Maidstone, 50 (1744) — разбился 1747
 Colchester, 50 (1744) — разбился 1744
 Portland, 50 (1744) — продан 1763
 Falkland, 50 (1744) — передан в службу снабжения 1768
 Salisbury, 50 (1745) — признан негодным 1761
 Advice, 50 (1745) — разобран 1756
 Gloucester, 50 (1745) — разобран 1764
 Norwich, 50 (1745) — продан 1768
 Ruby, 50 (1745) — разобран 1765
 Colchester, 50 (1746) — разобран 1773
 Lichfield, 50 (1746) — разбился 1758
 Panther, 50 (1746) — разобран 1756
 Bristol, (1746) — разобран 1768
 Rochester, (1749) — продан 1770

 Assistance, 50 (1747) — продан 1773.
 Greenwich, 50 (1747) — захвачен французами 1757.
 Tavistock, 50 (1747) — блокшив 1761, разобран 1768.
 Falmouth, 50 (1752) — брошен на мели 1765.
 Newcastle, 50 (1750) — разбился 1761.
 Dartmouth 50 (-) — отменен 1748.
 Severn, 50 (1747) — продан 1759.
 Woolwich 50 (-) — отменен 1748.
 Preston, 50 (1757) — разоружён 1785, разобран 1815.
 Chatham, 50 (1758) — рейдовая служба 1793, переименован Tilbury 1805/10, разобран 1814

 Малые двухдечные (5 ранга) 
Корабли ниже строились как 40-пушечные двухдечные. Не считались линейными. Относились к 5 рангу, и не предназначались для линии баталии.
 Установление 1719 г (все перестроены)
 Hector, (1721) — разобран 1742
 Anglesea, (1725) — затоплен в качестве брекватера 1742
 Diamond, (1723) — продан 1744
 Mary Galley, (1727) — разобран 1743
 Ludlow, (1724) — продан 1749
 Pearl, (1726) — продан 1744
 Kinsale, (1724) — разобран 1741
 Lark, (1726) — затонул во время урагана 1744
 Adventure, (1726) — разобран 1741
 Roebuck, (1733) — затоплен в качестве брекватера 1743
 Torrington, (1729) — продан 1744
 Princess Louisa, (1728) — разбился 1736
 Southsea Castle, (1724) — продан 1744
 Eltham, (1736) — разобран 1763

 Dover, (1741) — продан 1763
 Folkestone, (1741) — продан 1749
 Faversham, (1741) — продан 1749
 Lynn, (1741) — продан 1763
 Gosport, (1741) — разобран 1768
 Sapphire, (1741) — превращен в 32-пушечный rasée 1756-58, продан 1784
 Hastings, (1741) — разобран 1763
 Liverpool, (1741) — продан 1763
 Kinsale, (1741) — продан 1763
 Adventure, (1741) — превращен в 32-пушечный rasée 1756-58, продан 1770
 Diamond, (1741) — продан 1756
 Launceston, (1741) — продан 1784
 Looe, (1741) — разбился 1744

 Призы, война 1739—1748 
 Princess, 70 (1740) — бывший испанский Princessa захвачен 8 апреля 1740, разоружён 1760, продан 1784
 Vigilant, 58 (1745) — бывший французский Le Vigilant захвачен 19 мая 1745, продан 1759
 Portland’s Prize, 50 (1746) — бывший французский L’Auguste, захвачен 9 февраля 1746, продан 1749
 Mars, 64 (1746) — бывший французский Le Mars захвачен 11 октября 1746, разбился 1755
 Intrepid, 64 (1747) — бывший французский Le Sérieux захвачен 3 мая 1747 в первом бою при м. Финистерре, разобран 1765
 Invincible, 74 (1747) — бывший французский L’Invincible захвачен 3 мая 1747 в первом бою при м. Финистерре, разбился 1758
 Isis, 50 (1747) — бывший французский Le Diamant 56 захвачен 3 мая 1747 в первом бою при м. Финистерре, продан 1766
 Monarch, 74 (1747) — бывший французский Le Monarque, захвачен 14 октября 1747 во втором бою при м. Финистерре, продан 1760
 Terrible, 74 (1747) — бывший французский Le Terrible, захвачен 14 октября 1747 во втором бою при м. Финистерре, разобран 1763
 Fougueux, 64 (1747) — бывший французский Le Fougueux захвачен 14 октября 1747 во втором бою при м. Финистерре, разобран 1759
 Trident, 64 (1747) — бывший французский Trident захвачен 14 октября 1747 во втором бою при м. Финистерре, продан 1763
 Magnanime, 74 (1748) — бывший французский Le Magnanime захвачен 31 января 1748, разобран 1775

 Другие призы 
 Rubis — бывший французский Rubis 52, захвачен 3 мая 1747 в первом бою при м. Финистерре, взят в британскую службу как 26-пушечный корабль 6 ранга.
 Jason, 50 — бывший французский Jason, захвачен 3 мая 1747 в первом бою при м. Финистерре, взят в британскую службу как 44-пушечный 5 ранга.
 Severn — бывший французский Severn 50/56 (исходно британский Severn, взят французами в 1746), отбит 14 октября 1747 во втором бою при м. Финистерре, в Королевском флоте не восстановлен.
 Neptune 70/74 — бывший французский, захвачен 14 октября 1747 во втором бою при м. Финистерре, в Королевском флоте не служил.
 Glory, — бывший испанский Glorioso захвачен 1747, в Королевском флоте не служил.

 Другие корабли 
Два 74-пушечных корабля заказаны в январе 1748 в Чатеме и Вулвиче, но по окончании Войны за Австрийское наследство отменены в том же году.

 Линейные корабли 1755—1790 гг 

 Линейные корабли 1 ранга, 100-пушечные 
 тип Victory  (Слейд)
 Victory, 100 (1765) — Большой ремонт 1801−1803, Флагман при Трафальгаре 1805, 1805-08 модернизирован и понижен до 98-пушечного 2 ранга, превращён в блокшив в Портсмуте в 1824, поставлен в сухой док в 1922, в 1920-е годы возвращён к виду 1805 года, числится в строю и хранится в Портсмуте, единственный уцелевший линейный корабль (парусный).
 тип Royal Sovereign  (Уильямс)
 Royal Sovereign, 100 (1786) — разобран в 1841
 тип Umpire  (Хант)
 Royal George, 100 (1788) — разобран в 1822
 Queen Charlotte, 100 (1790) — сгорел в 1800
 Queen Charlotte, 104 (1810) — переименован в Excellent 1860, разобран в 1892

 Линейные корабли 2 ранга, 90-98 пушечные 
  тип Sandwich  (Слейд)
 Sandwich, 90 (1759) — плавучая батарея 1780, на приколе 1790, разобран в 1810
 Blenheim, 90 (1761) — перестроен в 74-пушечный в 1800, разбился в 1807
 Ocean, 90 (1761) — вариант типа Sandwich , продан 1793
 тип London  (Слейд)
 London, 90 (1766) — разобран в 1811
 тип Barfleur  (Слейд, на основе Royal William)
 Barfleur, 90 (1768) — разобран в 1819
 Prince George, 90 (1772) — разобран в 1839
 Princess Royal, 90 (1773) — разобран в 1807
 Formidable, 90/98 (1777) — разобран в 1813
 тип Queen  (Бэйтли)
 Queen, 90 (1769) — перестроен в 74-пушечный в 1811, разбился 1821
 тип Duke  (Уильямс)
 Duke, 98 (1777) — разобран в 1843
 St George, 98 (1785) — разбился 1811
 Glory, 98 (1788) — разобран в 1825
 Atlas, 98 (1782) — разобран в 1821
 тип London возобновленный (Слейд)
 Prince, 98 (1788) — разобран в 1837
 Impregnable, 98 (1786) — затонул в 1799
 Windsor Castle 98 (1790) — разобран в 1839
 тип Boyne  (Хант)
 Boyne, 98 (1790) — загорелся и взорвался в Спитхеде 1 мая 1795
 Prince of Wales, 98 (1794) — разобран в 1822.

 Линейные корабли 3 ранга, 80-пушечные 
 тип Caesar  (Хант)
 Caesar, 80 (1793) — в 1814 превращён в блокшив, использовался армией как плавучая казарма в Портсмуте, разобран в 1821

 Линейные корабли 3 ранга, 74-пушечные 
 тип Dublin  (Слейд)
 Dublin, 74 (1757) — Первый британский 74-пушечный, разобран в 1784
 Norfolk, 74 (1757) — разобран в 1774
 Lenox, 74 (1758) — затоплен командой 1784
 Mars, 74 (1759) — продан 1784
 Shrewsbury, 74 (1758) — признан негодным в 1783
 Warspite, 74 (1758) — разобран в 1802
 Resolution, 74 (1758) — разбился 1759
 тип Fame  (Бэйтли)
 Fame, 74 (1759) — переименован в Guilford ок. 1799, продан 1814
 тип Hero  (Слейд)
 Hero, 74 (1759) — разобран в 1810
 тип Hercules  (Слейд) — модернизированный тип Hero
 Hercules, 74 (1759) — продан 1784
 Thunderer, 74 (1760) — затонул 1780
 тип Bellona  (Слейд)
 Bellona, 74 (1760) — разобран в 1814
 Dragon, 74 (1760) — продан 1784
 Superb, 74 (1760) — разбился 1783
 Kent, 74 (1762) — продан 1784
 Defence, 74 (1763) — погиб 1811
 тип Valiant  — модернизированный тип Dublin
 Valiant (1759) — разобран 1826
 Triumph (1764) — разобран 1850
 тип Arrogant  (Слейд) — модернизированный тип Bellona
 Arrogant, 74 (1761) — разобран 1810
 Cornwall, 74 (1761) — затоплен/сожжён 1780
 Edgar, 74 (1779) — разобран 1835
 Goliath, 74 (1781) — перестроен в razée (58-пушечный) 1813, разобран 1815
 Zealous, 74 (1785) — разобран 1816
 Audacious, 74 (1785) — разобран 1815
 Elephant, 74 (1786) — перестроен в razée (58-пушечный) 1818, разобран 1830
 Bellerophon, 74 (1786) — продан 1836
 Saturn, 74 (1786) — перестроен в razée (58-пушечный) 1813, разобран 1868
 Vanguard, 74 (1787) — разобран 1821
 Excellent, 74 (1787) — перестроен в razée (58-пушечный) 1820, разобран 1835
 Illustrious, 74 (1789) — разбился 1795
 тип Canada  (Бэйтли)
 Canada, 74 (1765) — переклассифицирован в 76-пушечный, 1780, блокшив: receiving ship в Чатеме 1810, пороховой магазин 1814, плавучая тюрьма 1826, разобран 1834.
 Majestic, 74 (1785) — перестроен в razée (58-пушечный) 1813, разобран 1816
 Orion, 74 (1787) — разобран 1814
 Captain, 74 (1787) — блокшив: плавказарма новобранцев в Плимуте 1809, сгорел в результате несчастного случая, разобран 1813
 тип Albion  (Слейд)
 Albion, 74 (1763) — Плавучая батарея 1794, затонул 1797
 Grafton, 74 (1771) — разобран 1816
 Alcide, 74 (1779) — разобран 1817
 Fortitude, 74 (1780) — разобран 1820
 Irresistible, 74 (1782) — разобран 1806
 тип Ramillies  (Слейд)
 Ramillies, 74 (1763) — пожар 1782
 Monarch, 74 (1765) — разобран 1813
 Magnificent, 74 (1767) — разбился 1804
 Marlborough, 74 (1767) — погиб 1800
 тип Suffolk  (Бэйтли)
 Suffolk, 74 (1765) — разобран 1803
 модернизированный тип Ramillies ''' (Слейд)
 Terrible, 74 (1762) — затоплен 1781
 Russell, 74 (1764) — продан 1811
 Invincible, 74 (1765) — погиб 1801
 Robust, 74 (1764) — разобран 1817
 Prince of Wales, 74 (1765) — бывший Hibernia, разобран 1783
 модернизированный тип Suffolk  (Бэйтли)
 Ajax, 74 (1767) — продан 1785
 тип Royal Oak  (Уильямс)
 Royal Oak, 74 (1769) — разобран 1815
 Conqueror, 74 (1773) — разобран 1794
 Bedford, 74 (1775) — разобран 1817
 Hector, 74 (1774) — разобран 1816
 Vengeance, 74 (1774) — разобран 1816
 Sultan, 74 (1775) — разобран 1816
 тип Egmont  (Слейд)
 Egmont, 74 (1768) — разобран 1799
 тип Elizabeth  (Слейд)
 Elizabeth, 74 (1769) — разобран 1797
 Resolution, 74 (1770) — разобран 1813
 Cumberland, 74 (1774) — разобран 1804
 Berwick, 74 (1775) — захвачен французами 1795, отбит и затонул, 1805
 Bombay Castle, 74 (1782) — разбился 1796
 Powerful, 74 (1783) — разобран 1812
 Defiance, 74 (1783) — разобран 1817
 Swiftsure, 74 (1787) — захвачен французами 1801, не переименован, отбит при Трафальгаре, 1805, переименован в Irresistible 1805, разобран 1816
 тип Culloden  (Слейд)
 Culloden, 74 (1776) — погиб 1781
 Thunderer, 74 (1783) — разобран 1814
 Venerable, 74 (1784) — погиб 1804
 Victorious, 74 (1785) — разобран 1803
 Ramillies, 74 (1785) — разобран 1850
 Terrible, 74 (1785) — разобран 1836
 Hannibal, 74 (1786) — захвачен французами 1801
 Theseus, 74 (1786) — разобран 1814
 тип Alfred  (Уильямс)
 Alfred, 74 (1778) — разобран 1814
 Alexander, 74 (1778) — разобран 1819
 Warrior, 74 (1781) — разобран 1857
 Montagu, 74 (1779) — разобран 1818
 тип Ganges  (Хант), он же тип Culloden
 Ganges, 74 (1782) — разобран 1816
 Culloden, 74 (1783) — разобран 1813
 Tremendous, 74 (1784) — продан 1897
 Invincible, 74 (1808) — разобран 1861
 Minden, 74 (1810) — продан 1861
 Minotaur, 74 (1816) — переименован в Hermes
 тип Carnatic  построен по образцу французского Courageux (захваченного в 1761)
 Leviathan, 74 (1790) — блокшив 1816
 Carnatic, 74 (1783) — блокшив 1805
 Colossus, 74 (1787) — погиб 1798
 Minotaur, 74 (1793) — погиб 1810

 Линейные корабли 3 ранга, 64-пушечные 
 тип Asia  (Слейд)
 Asia, 64 (1764) — разобран 1804
 тип Essex  (Слейд) — модернизированный тип Asia
 Essex, 64 (1760) — продан 1779/99
 Africa, 64 (1761) — продан 1774
 тип St Albans  (Слейд)
 St Albans, 64 (1764) — разобран 1814
 Augusta, 64 (1763) — сожжен 1777
 Director, 64 (1784) — разобран 1801
 тип Exeter  (Бейтли)
 Exeter, 64 (1763) — сожжен 1784
 Europa, 64 (1765) — разобран 1814
 Trident, 64 (1768) — продан 1816
 Prudent, 64 (1768) — продан 1814
 тип Ardent  (Слейд)
 Ardent, 64 (1764) — захвачен 1779, отбит 1782, продан 1784
 Raisonnable, 64 (1768) — разобран 1815
 Agamemnon, 64 (1781) — разбился 1809
 Belliqueux, 64 (1781) — разобран 1816
 Stately, 64 (1784)
 Nassau, 64
 Indefatigable, 64/44 (1784) — разобран 1816
 тип Worcester  (Слейд)
 Worcester, 64 (1769) — разоружён в Дептфорд 1788, разобран 1816
 Lion, 64 (1777) — продан на слом 1837
 Stirling Castle, 64 (1775) — разбился 1780
 тип Intrepid  (Уильямс)
 Intrepid, 64 (1770) — продан to разобран 1828.
 Monmouth, 64 (1772) — разобран 1818.
 Defiance, 64 (1772) — затонул 1780.
 Nonsuch, 64 (1774) — разобран 1802.
 Ruby, 64 (1776) — разобран 1821.
 Vigilant, 64 (1774) — разобран 1816.
 Eagle, 64 (1774) — разобран 1812.
 America, 64 (1777) — разобран 1807.
 Anson, 64 (1781) — превращён в 44-пушечный razée 1794, разбился 1807
 Polyphemus, 64 (1782) — разобран 1827.
 Magnanime, 64 (1780) — разобран 1813.
 Sampson, 64 (1781) — продан на слом 1832.
 Repulse, 64 (1780) — разбился 1800.
 Diadem, 64 (1782) — разобран 1832.
 Standard, 64 (1782) — разобран 1816.
 тип Inflexible  (Уильямс)
 Inflexible, 64 (1780) — плавучий склад 1793—1795, войсковой транспорт 1800—1807, пороховой магазин в Галифаксе, Новая Шотландия 1809, разобран 1820
 Africa, 64 (1781) — госпитальное судно 1895—1805, разобран 1814
 Dictator, 64 (1783) — войсковой транспорт 1798—1803, плавучая батарея 1803—05, войсковой транспорт 1813, разобран 1817
 Sceptre, 64 (1781) — разбился в Столовой бухте 5 декабря 1799
 тип Crown  (Хант)
 Crown, 64 (1782) — разоружён 1798
 Ardent, 64 (1782) — взорвался 1794
 Scipio, 64 (1782) — разобран 1798
 Veteran, 64 (1787) — разоружён 1809

 Корабли 4 ранга, 60-пушечные 
 тип Edgar  (Слейд)
 Edgar, 60/64 (1758) — затоплен 1774
 Panther, 60 (1758) — разобран 1813
 Firm, 60 (1759) — продан 1791

 Корабли 4 ранга, 50-пушечные 
 тип Warwick  (Бейтли)
 Warwick, 50 (1767) — продан 1802
 тип Romney  (Слейд)
 Romney, 50 (1762) — разбился 1804
 тип Salisbury  (Слейд) — модернизированный тип Romney
 Salisbury, 50 (1769) — разбился 1796
 Centurion, 50 (1774) — затонул 1824, поднят, разобран 1825
 тип Portland  (Уильямс)
 Portland, 50 (1770) — продан 1817
 Bristol, 50 (1775) — разобран 1810
 Renown, 50 (1774) — разобран 1794
 Isis, 50 (1774) — разобран 1810
 Leopard, 50 (1790) — разбился 1814
 Hannibal, 50 (1779) — захвачен французами 1782
 Jupiter, 50 (1778) — разбился 1808
 Leander, 50 (1780) — захвачен французами 1798, захвачен русскими 1799, возвращён Британии, превращён в госпитальное судно 1806, переименован в Hygeia 1813, продан 1817
 Adamant, 50 (1780) — разобран 1814
 Assistance, 50 (1781) — разбился 1802
 Europa, 50 (1783) — продан 1814
 тип Experiment  (Уильямс)
 Experiment, 50 (1774) — захвачен французами 1779
 Medusa, 50 (1785) — разбился 1798
 тип Grampus  (Хант)
 Grampus, 50 (1782) — разобран 1794
 Cato, 50 (1782) — пропал без вести 1782
 тип Trusty  (Хант)
 Trusty, 50 (1782) — разобран 1815

 Призы 
 Alcide, 64 (1743, бывший французский Alcide, захвачен 1755)
 Lys, 64 (1746, бывший французский Lys, захвачен 1755)
 Duc d’Aquitaine, 64 (1754, бывший французский Duc d’Aquitaine, захвачен 1757)
 Foudroyant, 80 (1750, бывший французский Foudroyant, захвачен 1758)
 Raisonnable, 64 (1756, бывший французский Rainsonnable, захвачен 1758)
 Bienfaisant, 64 (1754, бывший французский Bienfaisant, захвачен 1758)
 Belliqueux, 64 (1756, бывший французский Belliqueux, захвачен 1758)
 Modeste, 64 (1759, бывший французский Modeste, захвачен 1759)
 Centaur, 74 (1757, бывший французский Centaure, захвачен 1759)
 Temeraire, 74 (1749, бывший французский Téméraire, захвачен 1759)
 Formidable, 80 (1751, бывший французский Formidable, захвачен 1759)
 Courageux, 74 (1753, бывший французский Courageux, захвачен 1761)
 Belleisle, 64 (1760, бывший французский Belleisle, захвачен 1761)
 Saint Ann, 64 (1759, бывший французский Saint Ann, захвачен 1761)
 San Antonio, 70 (1761, бывший испанский San Antonio, захвачен 1762)
 Prince William, 64 (бывший испанский Guipuscoana, захвачен 1780)
 Gibraltar, 80 (1749, бывший испанский Fenix, захвачен 1780) — разобран 1836
 Princessa, 70 (1750, бывший испанский Princessa, захвачен 1780)
 Monarca, 70 (1756, бывший испанский Monarca, захвачен 1780)
 Diligent, 70 (1756, бывший испанский Diligente, захвачен 1780)
 San Miguel, 70 (1773, бывший испанский San Miguel, захвачен 1780)
 Prothee, 64 (1772, бывший французский Protée, захвачен 1780)
 Princess Caroline (бывший голландский, захвачен 1780) — Затоплен 1799
 Rotterdam, 50 (бывший голландский, захвачен 1781) — продан 1806
 Caesar, 74 (бывший французский César, захвачен 1782) — Взорвался 1782
 Hector, 74 (1755, бывший французский Hector, захвачен 1782)
 Glorieux, 74 (1756, бывший французский Glorieux, захвачен 1782)
 Pegase, 74 (1781, бывший французский Glorieux, захвачен 1782)
 Caton, 64 (1777, бывший французский Caton, захвачен 1782)
 Argonaut, 64 (1779, бывший французский Jason, захвачен 1782)
 Solitaire, 64 (1774, бывший французский Solitaire, захвачен 1782)

 Линейные корабли 1791—1830 гг 

 Линейные корабли 1 ранга, 120-пушечные 
 тип Caledonia  (Рул)
 Caledonia, 120 (1808) — переименован в Dreadnought, разобран 1875
 Britannia, 120 (1820) — разобран 1869
 Prince Regent, 120 (1823) — Перестроен в винтовой, разобран 1873
 Royal George, 120 1827) — перестроен в винтовой, разобран 1875
 тип Nelson  ('Сюрвейерский' = Рул и Пик)
 Nelson, 120 (1814) — 1859-60 срезан до 91-пушечного двухдечного, перестроен в винтовой, в 1867 передан правительству Нового Южного Уэльса, перестроен в учебный, продан 1898, разобран 1928. В качестве линейного корабля не служил.
 St Vincent, 120 (1815) — продан 1906
 Howe, 120 (1815) — разобран 1854
 тип Saint George  — расширенный тип Caledonia
 St George, 120 (1840) — продан 1883
 Royal William, 120 (1833) — Заложен как 120-пушечный. Сгорел 1899
 Neptune, 120 (1832) — срезан до двухдечного и перестроен в паровой двухдечный 1859, разобран 1875.
 Waterloo, 120 (1833) — срезан до 89-пушечного двухдечного и перестроен в паровой 1859, переименован в Conqueror 1862. В 1877 переименован в Warspite служил в качестве учебного в Гринхит/Вулвич. Сгорел 1918.
 Trafalgar, 120 (1841) — Заложен как 106-пушечный. Продан 1906

 Линейные корабли 1 ранга, 110-пушечные 
 тип Ville de Paris  (Хенслоу)
 Ville de Paris, 110 (1795) — блокшив 1825, разобран 1845.
 тип Hibernia  (Хенслоу) — удлинённый тип Ville de Paris
 Hibernia, 110 (1804) — Продан 1902
 тип Ocean  (Хенслоу) — удлинённый тип Neptune/Dreadnought
 Ocean, 110 (1805) — срезан до 80-пушечного двухдечного 1821, блокшив 1831, плавучий угольный склад 1852, разобран 1875

 Линейные корабли 1 ранга, 100/104-пушечные, позже классифицировались как 110-пушечные 
 тип Impregnable  (Рул)
 Impregnable, 104 (1810) — Рейдовый флагман в Плимуте 1839, блокшив-учебный корабль 1862, переименован в Kent 1883, переименован в Caledonia 1891, продан 1906
 тип Trafalgar  (Рул) — модернизированный Impregnable
 Trafalgar, 100 (1820) — Переименован в Camperdown 1825, плавучий угольный склад в Портсмуте 1860, Переименован в Pitt 1882, продан 1906
 тип Princess Charlotte  (Рул) — модернизированный Impregnable
 Princess Charlotte, 104 (1825) — Плавучая казарма в Гонконге 1857, продан 1875
 Royal Adelaide, 104 (1828) — бывший London, блокшив 1869 служил рейдовым флагманом и казармой рекрутов в Плимуте, в Чатем 1891, продан 1905

 Линейные корабли 2 ранга, 98-пушечные 
 тип Neptune  (Хенслоу)
 Dreadnought, 98 (1801) — разобран 1857.
 Neptune, 98 (1797) — разобран 1818.
 Temeraire, 98 (1798) — разобран 1838.
 тип Boyne  — построен по образцу Victory Слейда
 Boyne, 98 (1810) — Переименован в Excellent 1834, разобран 1861
 Union, 98 (1811) — разобран 1833

 Линейные корабли 2 ранга, 90/92-пушечные 
 тип Rodney  (Сеппингс)
 Rodney, 92 (1833) — Перестроен в винтовой 1860, разобран 1882
 Nile, 92 (1839) — Перестроен в винтовой 1854, сгорел 1956
 London, 92 (1840) — Перестроен в винтовой 1858, продан 1884

 Линейные корабли 2 ранга, 84-пушечные 
 тип Formidable  (Сеппингс) — по чертежам Canopus (бывший французский Franklin, захвачен в 1798), но отличался конструктивно
 Formidable, 84 (1825) — Продан 1906
 модернизированный тип Formidable  построен в Индии из тика
 Ganges, 84 (1821) — Продан 1929
 Asia, 84 (1824) — Флагман при Наварине, 1827, продан 1908
 Bombay, 84 (1828) — Перестроен в винтовой 1861, сгорел 1864
 Calcutta, 84 (1831) — построен в Индии. Продан 1908
 Monarch, 84 (1832) — разобран 1862—66
 Vengeance, 84 (1824) — Продан 1897
 Thunderer, 84 (1831) — Продан 1901
 Powerful, 84 (1826) — разобран 1860—64
 Clarence, 84 (1827) — бывший Goliath, сгорел 1884

 Линейные корабли 3 ранга, 80-пушечные 
 тип Foudroyant  (Хенслоу)
 Foudroyant, 80 (1798) — на приколе, учебный артиллерийский корабль, Плимут 1861, продан Wheatley Cobb как учебной корабль юнгов 1897, разбился у Блэкпул Сэндз в ходе агитационного тура 1897
 тип Rochefort  (Барралье)
 Rochefort, 80 (1814) — разобран 1826
 Sandwich, 80 (-) — Заказан 1809, заложен в декабре 1809, отменён 1811
 тип Waterloo  (Пик)
 Waterloo, 80 (1818) — Переименован в Bellerophon 1824, плавучая казарма рекрутов в Плимуте, продан 1892
 тип Cambridge  — по образцу датского Christian VII взятого в 1807
 Cambridge, 80 (1815) — позже повышен до 82-пушечного, учебный артиллерийский корабль, Плимут 1856, разобран 1869
 тип Indus  — увеличенный по образцу датского Christian VII взятого в 1807
 Indus, 80 (1839) — Блокшив 1860, рейдовый флагман, Плимут, продан на слом 1898
 тип Hindostan  — увеличенный тип Repulse
 Hindostan, 80 (1841) — Блокшив 1884 учебный корабль кадетов в Дартмуте, учебный корабль юнг-механиков в Портсмуте, переименован в Fishgard III 1905, продан на слом 1921

 Линейные корабли 3 ранга, 74-пушечные 
 тип Brunswick  (Адмиралтейский)
 Brunswick, 74 (1790) — плавучая тюрьма в Чатеме 1812, пороховой магазин 1814, лазарет в Ширнесс 1825, разобран 1826
 тип Mars  (Хенслоу)
 Mars, 74 (1794) — Блокшив, плавучая казарма в Портсмуте 1814, разобран 1819
 Centaur, 74 (1797) — разобран 1819
 тип Courageux  (Хенслоу)
 Courageux, 74 (1800) — Блокшив, лазарет, Чатем 1814, разобран 1832
 тип Plantagenet  (Рул)
 Plantagenet, 74 (1801) — разобран 1817
 тип Bulwark  (Рул)
 Bulwark, 74 (1807) — бывший Scipio, разобран 1826
 Valiant — заказан 1826, не строился
 тип Ajax  — модернизированный тип Valiant 1757 года
 Ajax, 74 (1798) — сгорел в результате несчастного случая у о. Тенедос 11 февраля 1807
 Kent, 74 (1798) — Блокшив в Плимуте 1857, разобран 1880
 тип Conqueror  (Хенслоу) — модернизированный Mars
 Conqueror, 74 (1801) — разобран 1822
 тип Dragon  (Рул)
 Dragon, 74 (1798) — лазарет в Пемброк 1824, плавучая казарма рекрутов и морской пехоты 1832, переименован в Fame 1842, разобран 1850
 тип Northumberland  — по образцу французского Impetueux взятого в 1794
 Northumberland, 74 (1798) — лазарет в Ширнесс 1827, разобран 1850
 Renown, 74 (1798) — госпитальное судно, Плимут 1814, затем Дептфорд(?), разобран 1835(?)
 тип Spencer  (Барралье)
 Spencer, 74 (1800) — разобран 1822
 тип Achille  — по образцу французского Pompée взятого в 1793
 Achille, 74 (1798) — Продан на слом 1865
 Superb, 74 (1798) — разобран 1826
 тип Revenge  — по образцу французского Impetueux взятого в 1794
 Revenge, 74 (1806) — разобран 1840
 тип Milford  — по образцу французского Impetueux взятого в 1794
 Milford, 74 (1806) — лазарет в Пемброк 1825, разобран 1846
 Princess Amelia, 74 (-) — заложен 1 января 1799, отменён в марте 1800
 тип Colossus  (Хенслоу)
 Colossus, 74 (1803) — разобран 1826
 Warspite, 74 (1807) — срезан до 50-пушечного фрегата 1840, блокшив 1862, одолжен Морскому Обществу как учебный корабль, сгорел 1876
 тип Fame/Hero  (Хенслоу)
 Fame, 74 (1805) — разобран 1817
 Albion, 74 (1802) — лазарет в Портсмуте 1831, разобран 1836
 Hero, 74 (1803) — Разбился 25 декабря 1811
 Illustrious, 74 (1803) — Блокшив, брандвахта в Плимуте 1848, госпитальное судно 1853, снова брандвахта 1859, разобран 1868
 Marlborough, 74 (1807) — разобран 1835
 York, 74 (1807) — Блокшив, плавучая тюрьма, Портсмут 1819, разобран 1835
 Hannibal, 74 (1810) — лазарет Плимут 1825, затем Пемброк(?), разобран 1834
 Sultan, 74 (1807) — Блокшив, плавучая казарма Портсмут 1861, корабль-мишень 1862, разобран 1864
 Royal Oak, 74 (1809) — Блокшив, плавучая казарма, Бермуда 1825, разобран 1850
 модернизированный тип Carnatic  (с французского Courageux, взятого в 1761)
 Aboukir, 74 (1807) — Блокшив 1824, продан 1838.
 Bombay, 74 (1808) — Переименован в Blake 1819, блокшив 1823, разобран 1855.
 тип Swiftsure  (Хенслоу)
 Swiftsure, 74 (1804) — Блокшив, плавучая казарма, Портсмут 1819, разобран 1845
 Victorious, 74 (1808) — Блокшив, плавучая казарма, Портсмут 1826, разобран 1861
 тип Repulse  (Рул) — по образцу Talavera, но отличался конструктивно
 Repulse, 74 (1803) — разобран 1820
 Eagle, 74 (1804) — Срезан до 50-пушечного фрегата 1831, блокшив в Фалмуте, использовался береговой охраной 1857, учебный корабль в Саутгемптон-уотер 1860, в Ливерпуль 1862, передан отделению Флотского резера (RNVR) в Мерси 1910, переименован в Eaglet 1918, сгорел 1826, остов продан на слом 1827
 Sceptre, 74 (1802) — разобран 1821
 Magnificent, 74 (1806) — Блокшив, плавучая казарма на Ямайке 1823, продан 1843
 Valiant, 74 (1807) — разобран 1823
 Elizabeth, 74 (1807) — разобран 1820
 Cumberland, 74 (1807) — Блокшив, плавучая тюрьма, угольный склад в Чатеме, переименован в Fortitude 1833, в Ширнесс как угольный склад 1856, продан 1870
 Venerable, 74 (1808) — Блокшив, плавучая церковь в Портсмуте, разобран 1838
 Talavera, 74 (1818) — набор по методу Сеппингса, ребра меньше обычного — сгорел в результате несчастного случая в Плимуте в октябре 1840, разобран
 Belleisle, 74 (1819) — Войсковой транспорт 1841, госпитальное судно в Ширнесс 1854, одолжен морскому госпиталю в Гринвиче 1866—1868, разобран 1872
 Malabar, 74 (1818) — плавучий угольный склад, Портсмут 1848, переименован в Myrtle 1883, продан 1905
 тип Blake  — удлинённый Leviathan
 Blake, 74 (1808) — временно плавучая тюрьма в Портсмуте 1814, продан 1816
 Santo Domingo, 74 (1809) — Продан 1816
 тип Armada . Самый многочисленный тип среди британских крупных кораблей. Всего построено 40 (получили прозвище «Сорок разбойников».)
 Armada, 74 (1810)- продан 1863
 Cressy, 74 (1810) — в 1827 планировался к перестройке в 50-пушечный фрегат, вместо этого разобран 1832
 Vigo, 74 (1810) — Блокшив, плавучая казарма, Плимут, разобран 1865
 Vengeur, 74 (1810) — Блокшив as плавучая казарма 1824, разобран 1843Lavery, The Ship of the Line, Volume I, p.188
 Ajax (1809) — Превращен в 60-пушечный винтовой, блокшив 1847, разобран 1864
 Conquestador, 74 (1810) — Срезан до 50-пушечного фрегата 1831, блокшив пороховой магазин Военного Кабинета в Перфлит 1856, пороховой склад в Плимут 1863, продан 1897
 Poictiers, 74 (1809) — разобран 1857
 Berwick, 74 (1809) — разобран 1821
 Egmont, 74 (1810) — плавучий склад в Рио-де-Жанейро 1863, продан 1875
 Clarence, 74 (1812) — Переименован в Centurion 1826, планировался к сокращению до 50-пушечного фрегата, вместо этого разобран 1828
 Edinburgh, 74 (1811) — Превращен в 60-пушечный винтовой, блокшив 1852, продан 1866
 America, 74 (1810) — Срезан до 50-пушечного фрегата 1835, блокшив 1864, разобран 1867
 Scarborough, 74 (1812) — Продан 1836
 Asia (1811) — Переименован в Alfred, срезан до 50-пушечного фрегата 1828, опытовый артиллерийский корабль в Портсмуте 1858, разобран 1865
 Mulgrave, 74 (1812) — лазарет в Пемброк 1836, пороховой склад 1844, разобран 1854
 Anson, 74 (1812) — временный лазарет в Портсмуте 1831, к 1843 в Чатеме, затем плавучая тюрьма в Тасмании, разобран 1851
 Gloucester, 74 (1812) — Срезан до 50-пушечного фрегата 1835, плавучая казарма в Чатеме 1861, продан 1884
 Rodney, 74 (1809) — переименован в Greenwich 1827, срезан до 50-пушечного фрегата, переделка вероятно не завершена, продан 1836
 Hogue, 74 (1811) — Превращен в 60-пушечный винтовой, блокшив 1848, разобран 1865
 Dublin, 74 (1812) — Срезан до 50-пушечного фрегата 1836, laid up 1845, продан 1885
 Barham, 74 (1811) — Срезан до 50-пушечного фрегата 1836, разобран 1840
 Benbow, 74 (1813) — Блокшив, казарма морской пехоты в Ширнесс 1848, плавучая тюрьма для русских 1854, угольный склад 1859, продан на слом 1894
 Stirling Castle, 74 (1811) — плавучая тюрьма, Плимут 1839, Портсмут 1844, разобран 1861
 Vindictive, 74 (1813) — срезан до 50-пушечного фрегата 1833, плавучий склад в Фернандо-По 1862, продан 1871
 Blenheim (1813) — превращен в 60-пушечный винтовой, на приколе 1847, блокшив в Портсмуте, разобран 1865
 Duncan, 74 (1811) -лазарет в Портсмуте 1826, в Ширнесс 1831, разобран 1863
 Rippon, 74 (1812) — разобран 1821
 Medway, 74 (1812) — Блокшив, плавучая тюрьма, Bermuda 1847, продан 1865
 Cornwall, 74 (1812) — срезан до 50-пушечного фрегата 1830, блокшив, одолжен Лондонскому обществу учебных кораблей в качестве интерната 1859, в Тайн переименован в Wellesley и разоружён 1868, разобран 1875
 Pembroke (1812) — превращен в 60-пушечный винтовой, блокшив 1855, плавучая база в Чатеме 1873, переименован в Forte 1890, плавучая казарма, снова в Pembroke 1891, продан 1905Продан 1904 согласно Lambert, Battleships in Transition, p.139
 Indus (1812) — Переименован в Bellona 1818, блокшив, плавучая казарма Плимут 1842, разобран 1868
 Redoubtable, 74 (1815) — разобран 1841
 Devonshire, 74 (1812) — Блокшив, одолжен морскому госпиталю в Гринвиче как временное госпитальное судно 1849, в Ширнесс, плавучая тюрьма для русских 1854, учебный корабль в Квинсборо Свэйл 1860, разобран 1869
 Defence, 74 (1815) — плавучая тюрьма в Вулвич 1848, сгорел и разобран 1857
 Hercules, 74 (1815) — войсковой транспорт 1838, эмигрантское судно 1852, блокшив, армейский плавучий склад в Гонконге после 1853, продан 1865
 Agincourt (1817) — Блокшив, учебный корабль, Плимут после 1848, переименован в Vigo 1865, холерное госпитальное судно 1866, плавучая казарма Плимут 1870, продан 1884, разобран 1885
 Pitt, 74 (1816) — Блокшив, угольный склад и плавучая казарма Плимут 1853, в Портленд 1860, снова в Портсмут, разобран 1877
 Wellington (1816) — бывший Hero, блокшив, плавказарма и плавучий склад в Ширнесс 1848, передан Береговой охране в Ширнесс 1857, Ливерпульской Ассоциации перевоспитания подростков как учебный корабль и переименован Akbar, продан на слом 1908
 Russell, 74 (1822) — превращен в 60-пушечный винтовой, блокшив 1854-55, Береговой охране в Ширнесс 1858, разобран 1865
 Akbar 74 (-) — Заложен 4 апреля 1807, отменён 12 октября 1809. Отнесение к данному типу сомнительно
 тип Cornwallis  — тип Armada построенный из тика
 Cornwallis, 74 (1813) — превращен в 60-пушечный винтовой, блокшив 1854-55, плавучий пирс в Ширнесс 1865, превращён в плавбазу, переименован в Wildfire 1916, разобран 1957
 Wellesley, 74 (1815) — Блокшив, рейдовый флагман и плавучая казарма в Чатем 1862, в Перфлит как учебный корабль Лондонского Общества перевоспитания подростков и переименован в Cornwall 1868, потоплен Люфтваффе в 1940 (единственный парусный линейный корабль, потопленный воздушной атакой)
 Carnatic 74 (1823) — угольный склад в Портсмуте 1860, плавучий склад боеприпасов ВоенногоКабинета 1886, возвращён Адмиралтейству 1891, Продан 1914Lavery, The Ship of the Line, Volume I, p.191
 тип Black Prince  Black Prince, 74 (1816) — разобран 1855
 Melville, 74 (1817) — госпитальное судно в Гонконге 1857, продан 1873
 Hawke, 74 (1820) — превращен в 60-пушечный винтовой, блокшив 1854-55, разобран 1865
 тип Chatham  — использован набор захваченного франко-голландского Royal Hollandais
 Chatham, 74 (1812) — Продан 1817
 тип Hastings  — закуплен у Ост-Индской компании в 1819
 Hastings, 74 (1819) — превращен в 60-пушечный винтовой, блокшив 1855, в Береговой охране 1857, угольная баржа 1870, продан 1885
 неизвестного типа Augusta(?) 74 (-) — Заложен 1806(?) отменён 1810(?)

 Линейные корабли 3 ранга, 72-пушечные 
 тип Imaun  — дар Королевскому флоту от имама Муската, 1836
 Imaun, 70 (1826) — Блокшив на Ямайке, плавучая казарма 1842, разобран 1862/66

 Корабли 4 ранга, 50-пушечные 
 тип Antelope  (Хенслоу)
 Antelope, 50 (1802) — разобран 1845
 тип Diomede  (Хенслоу) — вероятно вариант Antelope
 Diomede, 50 (1798) — разобран 1815
 Grampus, 50 (1802) — Продан 1832
 тип Jupiter  Jupiter, 50 (1813) — разобран 1870
 модернизированный тип Jupiter '''
 Salisbury, 50 (1814) — Продан 1837
 Romney, 50 (1815) — Продан 1845
 Isis, 50 (1819) — Продан 1867

 Перестроенные Ост-Индские корабли 
 Calcutta (1795) — Бывший Warley. Захвачен французами 1805
 Grampus (1795) — Бывший Ceres.
 Hindostan (1795) — Бывший Born.
 Abergavenny (1795) — Бывший Earl of Abergavenny. Продан 1807
 Malabar (1795) — Бывший Royal Charlotte. Затонул 1796
 Glatton (1795) — Затоплен 1830
 Coromandel (1795) — Бывший Winterton. Продан 1813
 Madras (1795) — Бывший Lascelles. Продан 1807
 Weymouth (1795) — Бывший Earl Mansfield. Разбился 1800.
 York (1796) — Бывший Royal Admiral. Разбился 1804.
 Ardent (1796) — Бывший Princess Royal. Рейдовая служба с 1812, разобран 1824.
 Monmouth (1796) — Бывший Belmont. Рейдовая служба с 1815, разобран 1834.
 Agincourt — бывший Earl Talbot. Рейдовая служба с 1809, переименован в Bristol 1812, разобран 1814.
 Lancaster (1797) — Бывший Pigot. Продан на слом 1832.
 Malabar (1798) — Бывший Cuvera. Переименован в Coromandel 1815, разобран 1853
 Hindostan (1798) — Бывший Admiral Rainier. Переименован в Dolphin 1819, переименован в Justitia 1831, продан 1855

 Призы Революционных войн 
 Commerce de Marseilles 120 (1788) — бывший французский, захвачен 29 августа 1793, плавучая тюрьма к 1800, продан 1802
 Pompée, 74 (1791) — бывший французский, захвачен 29 августа 1793, разобран 1817
 Juste, 80 (1784) — бывший французский, захвачен 1 июня 1794, разобран 1811
 Ça Ira, 80 (1784) — бывший французский, захвачен 1 июня 1794, сгорел от несчастного случая 11 апреля 1896.
 Sans Pareil, 80 (1793) — бывший французский, захвачен 1 июня 1794, разоружён 1810, разобран 1842
 Impétueux, 74 (1788) — бывший французский America, захвачен 1 июня 1794, разобран 1813
 [[Tigre (1793)|Le Tigre']], 80 (1793) — бывший французский, захвачен 23 июня 1795, разобран 1817
 Belleisle, 74 (1788) — бывший французский Formidable, захвачен 23 июня 1795, сражался при Трафальгаре, разобран 1814
 Overyssel, 64 — бывший голландский, захвачен 22 октября 1795, разоружён 1810, продан 1882
 Zealand, 64 — бывший голландский, захвачен 19 января 1796, рейдовая служба 1803, продан 1830
 Dordrecht, 64 — бывший голландский, захвачен 17 августа 1796, рейдовая служба 1804, продан 1823
 Prince Frederick, 64 — бывший голландский Revolutie, захвачен 17 августа 1796, госпитальное судно к 1804, продан 1817
 San Nicolas, 80 (1769) — бывший испанский, захвачен 14 февраля 1797, плавучая тюрьма 1798, продан 1814.
 San Josef, 110 (1783) — бывший испанский, захвачен 14 февраля 1797, учебный корабль к 1837, разобран 1849
 Vryheid, 70 — бывший голландский Vryheid, захвачен 11 октября 1797, плавучая тюрьма 1798, пороховой склад 1802, продан 1811.
 Camperdown, 70 — бывший голландский Jupiter, захвачен 11 октября 1797, плавучая тюрьма 1798, пороховой склад 1802, продан 1817.
 Admiral De Vries, 64 — бывший голландский, захвачен 11 октября 1797, рейдовая служба 1800, продан 1806
 Haarlem, 64 — бывший голландский, захвачен 11 октября 1797, рейдовая служба 1811, продан 1816
 Wassenar, 64 — бывший голландский, захвачен 11 октября 1797, разоружён 1804, продан 1818
 Delft, 64 — бывший голландский Hercules, захвачен 17 августа 1796, госпитальное судно к 1804, продан 1817
 Princess of Orange, 70 — бывший голландский, захвачен 30 августа 1799, рейдовая служба 1806, продан 1822.
 L’Hercule, 84 (1797) — бывший французский, захвачен 11 октября 1797, переделан в войсковой транспорт 1799, пороховой склад 1802, затоплен как брекватер 1822.
 Canopus, 80 (1797) — бывший французский Franklin, захвачен 1 августа 1798, рейдовая служба 1863, продан 1887
 Tonnant, 80 (1789) — бывший французский, захвачен 1 августа 1798, разобран 1821
 Spartiate, 80 (1794) — бывший французский Spartiate, разоружён 1842, разобран 1857
 Donegal, 76 (1794) — бывший французский Hoche захвачен 12 октября 1798, разобран 1845
 Guerrier (1754) — бывший французский Guerrière, захвачен 2 августа 1798, разобран 1810.
 Leyden, 64 — бывший голландский, захвачен 30 августа 1799, плавучая батарея 1805, продан 1815
 Texel, 64 — бывший голландский Cerberus, захвачен 30 августа 1799, продан 1818
 Genereux (1785), 74 (1785) — бывший французский, захвачен 18 февраля 1800, плавучая тюрьма 1805, разобран 1816
 Malta (1795), 84 (1795) — бывший французский Guillaume Tell, захвачен 30 марта 1800, рейдовая служба 1831, разобран 1840
 Athenienne (1800), 64 (1800) — бывший французский Athenien бывший мальтийский, захвачен 30 августа 1798, разбился 1806
 San Antonio(1800), 74 (1800) — бывший французский Saint Antoine исходно испанский, уступлен Франции 1800, захвачен 12 июля 1801, плавучая тюрьма 1804, продан 1828

Другие призы — источник данных неизвестен 
 Brakel (c. 1784, бывший голландский, захвачен 1796) — продан 1814
 Tromp (c. 1779, бывший голландский, захвачен 1796) — продан 1815
 Alkmaar (c. 1783, бывший голландский, захвачен 11 октября 1797 при Кампердауне) — продан 1815
 Broederschap (c. 1769, бывший голландский, захвачен 1799) — переименован в Broaderscarp, разобран 1805
 Batavier (c. 1779, бывший голландский, захвачен 1799) — разобран 1823
 Beschermer (c. 1784, бывший голландский, захвачен 1799) — продан 1838

Призы Наполеоновских войн 
 французский 74-пушечный тип Le Téméraire:
 Duquesne, 74 (1788) — бывший французский Le Duquesne, захвачен 25 июля 1803, сел на мель 1804, разобран 1805
 Implacable, 74 (1800) — бывший французский Le Duguay-Trouin, захвачен 4 ноября 1805, учебный корабль 1805, затоплен 1949
 Mont Blanc, 74 (1791) — бывший французский Le Mont Blanc, захвачен 4 ноября 1805, разоружён 1811, продан 1819
 Scipion, 74 (1801) — бывший французский Le Scipion, захвачен 4 ноября 1805, разобран 1819
 Brave, 74 (1795) — бывший французский Le Brave, захвачен 6 февраля 1806, затонул 1806
 Maida, 74 (1795) — бывший французский Le Jupiter, захвачен 6 февраля 1806, продан 1814
 Marengo (бывший французский Marengo, захвачен 1806) — разобран 1816
 французский 74-пушечный тип Le Pluton:
 Rivoli, 74 (1810) — бывший французский Le Rivoli, захвачен 22 февраля 1812, разобран 1819
 Christian VIII, 80 (?) — бывший датский, захвачен 7 сентября 1807, рейдовая служба 1809, разобран 1838
 Dannemark, 74 (?) — бывший датский, захвачен 7 сентября 1807, продан 1815
 Norge, 74 (?) — бывший датский, захвачен 7 сентября 1807, продан 1816
 Princess Carolina, 74 (?) — бывший датский, захвачен 7 сентября 1807, продан 1815

Линейные корабли 1831—1851 гг

Винтовые линейные корабли 1852—1861 гг 
 HMS Agamemnon (1852), 91 ор. Продан в 1870 г.
 HMS St. Jean d’Acre (1853), 101 ор. Продан в 1875 г.
 HMS James Watt (1853), 91 ор. Продан в 1875 г.
 HMS Conqueror (1855), 101 ор. Разбился в 1861 г.
 HMS Victor Emanuel (1855), 91 ор. Бывший Repulse. Продан в 1899 г.
 HMS Victoria (1859), 121 ор. Продан в 1892 г.
 HMS Renown (1857), 91 ор. Продан в 1870 г.
 HMS Donegal (1858), 101 ор. Переименован в Vernon в 1886 г., продан в 1925 г.
 HMS Edgar (1858), 91 ор.
 HMS Hero (1858), 91 ор. Продан в 1871 г.
 HMS Duncan (1859), 101 ор. Продан в 1910 г.
 HMS Revenge (1859), 91 ор. 1923
 HMS Howe (1860), 110 ор. Переименован в Impregnable. Продан в 1921 г.
 HMS Gibraltar (1860), 101 ор. Переименован в Grampian в 1888 г., продан в 1899 г.
 HMS Atlas (1860), 91 ор. — разобран 1904
 HMS Anson (1860), 91 ор. — разобран 1904
 HMS Defiance (1861), 91 ор. Продан в 1931 г.

Линейные корабли, переделанные в винтовые 
 HMS Duke of Wellington (1852), 131 пушка. Бывший Windsor Castle, заложен в 1849 году, переделан в винтовой корабль в 1852 году, продан в 1902 году.
 HMS Marlborough (1855), 131 пушка. Переделан в винтовой в 5. 1853 году, продан в 1924 году.
 HMS Royal Sovereign (1857), 16 × 8" пушек, 114 × 32-фн пушек, 1 × 68-фн пушка на шкворне (по проекту). В 1864 году перестроен в башенную батарею: 5 × 300-фн ор. Продан в 1885 году.
 HMS Prince of Wales (1860), переименован в Britannia. Блокшив с 1909 года, продан в 1914 году.

См. также 
 Список парусных линейных кораблей Российского Императорского флота
 Список парусных линейных кораблей Французского флота
 Список парусных линейных кораблей Голландского флота
 Список парусных линейных кораблей Шведского флота
 Список галеонов Испанского флота
 Ранг в парусном военно-морском флоте

Примечания

Литература 

Источники
 Columna Rostrata: or, a Critical history of the English Sea-Affairs by Samuele Colliber. L., 1727.
 Naval history of Greate Britain including the history and lives of British admirals in eight volums. L., 1813.
 Naval tracts of Sir William Monson in sixt books. L., 1913. (Publications of the Navy Record Society. Vol. XLV)

Книги
 
 
 
 
 
 
 
 The Royal Navy in sixt volums by William Laird Clowes. Chatham, 1896.
 The Ship of the Line. In two volums by Brian Lavery. Conway Maritime Press, 1995. ISBN 0-85177-252-8
 The Navy under the early Stuarts and its influence of English History by C. D. Penn. Leighton Buzzard and Manchester, 1913.
 England in the Mediteranean (1600—1713) by Julian S. Corbet. Vol. 2. L., 1917.

Статьи
 Coleman D. C. Naval Dockyards under the Later Stuarts // The Economic History Review. New Series. Vol. 6. No. 2. (1983), pp. 134—155.
 Oppenheim M. The Royal Navy under Charles I // English Historical Review (далее — EHR). Vol. 8, # 31 (1893), pp. 467—499; Vol. 9, # 33 (1894), pp. 92 — 116, # 35 (1894), pp. 473—492.
 Oppenheim M. The Royal Navy under James I // EHR. Vol. 7. No. 27 (1892), pp. 471—496.
 Oppenheim M. The Navy of the Commonwealth, 1649—1660 // EHR., Vol. 11. No. 41 (1896), pp/ 20-81.* Tanner J. R. The Administration of the Navy from the Restoration to the Revolution // EHR., Vol. 12, No. 45 (Jan., 1897), pp. 17-66
 Tanner J. R. The Administration of the Navy from the Restoration to the Revolution (Continued) // EHR., Vol. 12, No. 48 (Oct., 1897), pp. 679—710
 Tanner J. R. The Administration of the Navy from the Restoration to the Revolution. Part II. — 1673—1679 (Continued) // EHR., Vol. 13, No. 49 (Jan., 1898), pp. 26-54
 Tanner J. R. The Administration of the Navy from the Restoration to the Revolution. Part III. — 1679—1688 (Continued) // EHR., Vol. 14, No. 53 (Jan., 1899), pp. 47-70
 Tanner J. R. The Administration of the Navy from the Restoration to the Revolution. Part III. — 1679—1688 (Continued) // EHR., Vol. 14, No. 54 (Apr., 1899), pp. 261—289

Ссылки 
 3decks

 
Списки военных кораблей по странам
Списки:Великобритания